Станція юних техніків Сокаль — заклад позашкільної освіти в місті Сокаль, районному центрі Львівської області. Заснована 1978 року, щорічно навчається близько чотирьохсот учнів з міста та району.

Основні напрямки роботи 
Спортивно-технічний:
 ракетомоделювання
 автомоделювання
 судномоделювання
 початкове технічне моделювання

Виробничо-технічний:
 радіотехніка
 столярна справа
 електротехнічна справа
 радіотехнічна справа

Художньо-естетичний:
 художня обробка деревини
 народні промисли
 природа і фантазія
 дизайн
 технічний дизайн
 малювання

Серед дітей міста та району найбільшою популярністю користуються спортивно-технічні та виробничо-технічні гуртки. Навчання на станції розвиток вихованців, підвищує їх інтелектуальний, духовний, емоційний рівень, надає можливості до самореалізації. Творча діяльність сприяє усвідомленому вибору професії.

Примітки

Посилання 
 СЮТ в м. Сокаль

Заклади позашкільної освіти Львівської області
Освіта в Сокалі